Traunstein označuje:

 Traunstein (město) je město v Horním Bavorsku
 Zemský okres Traunstein, správní jednotka v Bavorsku
 Bad Traunstein, obec v obvodu Zwettl

Traunstein je jméno hory:
 Traunstein (hora), hora v Solné komoru v Horním Rakousku

Externí odkazy